Le terme suédois Långnäs désigne plusieurs villages et lieux géographiques de Finlande et de Suède

En Finlande:
le port de la commune de Lumparland, aux îles Åland.
un village de la commune de Dragsfjärd

En Suède:
Un village de la commune de Hofors.
Un village de la commune d'Ekerö.
Un village de la commune de Piteå.
Un village de la commune de Luleå.